Niemcy:
 Landkreis Grimmen – dawny powiat w latach 1818–1952
 Landkreis Grimmen – dawny powiat w latach 1952–1994

Zobacz też:
 Grimmen